Garff peut désigner :
 Garff, un sheading de l’Île de Man ;
 Garff, une circonscription de l’Île de Man.